Элофссон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1897—1971) — шведский политик.
  (род. 1962) — шведский автор песен.
 Элофссон, Пер (род. 1977) — шведский лыжник, выступавший за сборную Швеции с 1997 по 2004 год.